Хисида Сунсё (яп.菱田春草, наст. имя Миодзи (三男治); 21 сентября 1874, Иида, префектура Нагано — 16 сентября 1911, Токио) — японский живописец, работавший в традиционном стиле нихонга.

Жизнь и творчество 
Родился в дворянской семье, был третьим сыном самурая из дома Хори. В 1889 году юноша приезжает в Токио и начинает своё обучение классической японской живописи. Первым учителем Хисиды был художник Юки Масааки (1834–1904). В 1890 году поступает в токийскую Художественную академию. Под влиянием своего преподавателя Окакуры Какудзо и  товарищей по учёбе, Ёкоямы Тайкана и Симомуры Кандзана, избирает для себя художественный традиционный стиль нихонга. В 1895 году художник завершает своё обучение в академии конкурсной работой - полотном «Вдова с ребёнком». Вступив в «Общество японской живописи». Хисида участвует в его выставках (картины «Пейзаж в четырёх временах года», «Цветы и улыбка», «Отражение в воде»). С 1896 года преподаёт в художественной школе. По заказу Императорского музея Токио художник делает копии с известных полотен старых мастеров. В 1898 году Окакура после конфликта с руководством покидает школу и открывает частную художественную школу Нихон бидзюцу-ин. Вместе  ним уходят и Хисида, Ёкояма м Хасимото. 

В 1903 году Хисида вместе с Ёкоямой совершают поездку в Индию; в Калькутте они устраивают выставку своих работ. В 1904 году Окакура организует экспозицию произведений Химиды, Ёкоямы и других мастеров нихонга в США (в апреле в Нью-Йорке, в ноябре в Бостоне). В 1905 Хисида и Ёкояма проводят выставки в Нью-Йорке и Вашингтоне, затем в апреле уезжают в Европу. Молодые люди посещают Германию, Италию, Францию, устраивают выставку своих произведений в Лондоне и в августе того же года возвращаются в Японию. Из соображений экономии в 1906 году школа Нихон бидзюцу-ин переезжает из Токио в городок Идзура в префектуре Ибараки, Хисида также переезжает в Идзуру. С целью усовершенствовать свой стиль рисунка, живописец изучает работы знаменитых японских мастеров XVII-XVIII столетий - Огаты Корина и Таварая Сотацу. У них он берёт декоративные элементы в сочетании с игрой светотени. 

В 1907 году японское министерство культуры проводит первую Всеяпонскую выставку искусств, и Хисида участвует в ней, представив свою картину «Патриарх Кэнсу». В 1910 году он там же выставляет свою картину «Чёрная кошка». Она, ставшая также мотивом японской почтовой марки (1979), считается одним из классических произведений японской живописи начала ХХ столетия. 

В 1908 году художник тяжело заболевает почечной недостаточностью, вследствие чего теряет зрение. Три года спустя Хисида Сунсё скончался.

Галерея

Литература 
 S. Noma (изд.): Hishida Shunsō. в: Japan. An Illustrated Encyclopedia. Kodansha, 1993. ISBN 4-06-205938-X, стр. 542.
 Tazawa Yutaka: Biographical Dictionary of Japanese Art. Kodansha International, 1981, ISBN 0-87011-488-3.
 Laurance P. Roberts: A Dictionary of Japanese Artists. Weatherhill, 1976, ISBN 0-8348-0113-2.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся 21 сентября
Родившиеся в 1874 году
Родившиеся в Нагано
Умершие 16 сентября
Умершие в 1911 году
Умершие в Токио
Художники Японии
Художники нихонга
Художники, известные под псевдонимами
Умершие от болезни почек